Antonio Rotta (1495-1549), luthiste italien
 Antonio Rotta (1828-1903), peintre italien
 Antonio Rotta, sculpteur italien né au